Бия может означать:

 Бия — река в республике Алтай и Алтайском крае России.
 Бия — река в Республике Татарстан.
 Бия — богиня в древнегреческой мифологии.